Ilgen steht für:
 Ilgen (Steingaden), Ortsteil der Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Oberbayern
 Schulhaus Ilgen in Zürich

Ilgen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Rüdiger von Ilgen (1654–1728), brandenburgisch-preußischer Staatsminister und Diplomat
 Hermann Ilgen (1856–1940), sächsischer Apotheker und Unternehmer, Sport- und Kunstmäzen
 Karl David Ilgen (auch Carl David Ilgen; 1763–1834), evangelischer Theologe
 Matthias Ilgen (* 1983), deutscher Politiker (SPD)
 Max Ilgen (1894–1943), deutscher Generalmajor 
 Theodor Ilgen (1854–1924), deutscher Historiker und Archivar

Siehe auch:
 Illgen (Begriffsklärung)
 Sankt Ilgen (Begriffsklärung)
 Villa Ilgen in Dresden